Intrínseco puede referirse a:

Intrínseco: lo que corresponde a un objeto por razón de su naturaleza y no por su relación con otro.
Valor intrínseco: valor que una cosa tiene naturalmente por su materia, prescindiendo del artificio o en cuanto es signo o medio de otra cosa.
Factor intrínseco: glicoproteína producida por las células parietales de la mucosa gástrica (estómago), la cual es necesaria para la absorción 
En sistemas

Seguridad Intrínseca: son los sistemas o  dispositivos que funcionan en ambientes altamente propensos a deflagraciones. 
Sistema Intrínsecamente Seguro: son los sistemas que  cuando una o varias partes están en modos de fallo,  el sistema pasa a un estado de seguridad minimizando el riesgo.